Кханчи-Эвла () — хутор в Хьаркъарой-Юрте — село входит в Хойское сельское поселение — в Чеберлоевском районе Чеченской республики.

География 
Хутор расположено к юго-западу от районного центра Ведено.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Ихарой, на юго-западе — Харкорой, на северо-западе — село Макажой.

Галерея 

Исчезнувшие населённые пункты Чеберлоевского района